Гали́на Влади́мировна Врубле́вская (23 мая 1945, Пермская область) — русская писательница, автор городской романтической прозы.

Биография 
Родилась на Урале, где в конце Великой Отечественной войны проходили воинскую службу её родители: мать, военврач Краснова Надежда Ивановна — коренная ленинградка; отец, офицер-инструктор Краснов Владимир Дмитриевич — уроженец Ивановской области. Спустя год семья вернулась на родину матери, в Ленинград. Здесь Галина росла и училась (в школах № 248 и № 211).

В 1970 году окончила Ленинградский Кораблестроительный институт, в 1975 — спецфакультет прикладной математики ЛГУ. Работала в Центральном научно-исследовательском институте судостроения имени академика А. Н. Крылова вплоть до перестройки в стране.

Начала публиковаться как автор коротких рассказов, в газетах и журналах в 80-е годы. Первая публикация в газете «Вечерний Ленинград», от 7 марта 1985 года; первая журнальная публикация — в журнале «ЭКО» Сибирского отделения АН СССР — № 1, 1987.

В 1990-е оставила работу в ЦНИИ, сотрудничала в качестве внештатного корреспондента в городских газетах, получила дополнительное психологическое образование в Институте психологического консультирования «Теменос» (1997). Занималась частной психотерапевтической практикой, публиковала в газетах и журналах научно-популярные статьи по Юнгианскому толкованию снов, также написала несколько книг по занимательной психологии, изданных в разных издательствах. Выступает в интерактивном режиме на ряде сайтов в качестве психолога-консультанта.

В 2000-е начала работу над первым романом. В 2002 году в московском издательстве «Центрполиграф» выходит роман писательницы «Половина любви». На сегодняшний день у Галины Врублевской, помимо книг прикладной психологии, изданы двенадцать романов, и несколько сборников рассказов. Романы переиздаются и в издательстве «Эксмо».

Галина Врублевская активно делится писательским мастерством на литературных площадках города, проводит тематические встречи с читателями в библиотеках.
Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Член Гильдии Психотерапии и Тренингас 1998 года, член Союза Писателей Санкт-Петербурга с 2012 года.

Произведения

Романы — Издания и переиздания, начиная с 2016 года

Романы — Издания и переиздания 2002—2014 годы

Рассказы, документальная проза, прикладная литература 
 
 
 
 
 Дом мечты и смежные комнаты (рассказы). — СПб.:Союз писателей Петербурга, 2019. — ISBN 978-5-4311-0189-2

Просветительские книги по психологии

Примечания

Ссылки

Статьи, интервью, публикации, видео автора 
 Интервью писателю и блогеру Денису Чекалову
 Интервью на сайте «Любителей сентиментального жанра»
 Чужие сны — информация к размышлению, статья в журнале «Профессия-ДИРЕКТОР», от 08.2007
 Интервью Ольге Топровер в журнале «Невский альманах», № 1/2012
 Творческий вечер в Доме писателя
 «Лишние люди» в романах двух Александров, с конкурса эссе «Ильи-премия»-2012

Сайт, блоги 
 Авторский сайт Галины Врублевской
  Блог в Живом Журнале
 Страница на FB
 Секреты писательской карьеры — канал на ЯндексДзен

Писательницы Санкт-Петербурга
Женщины-математики СССР
Женщины-математики России